«Последний контракт» — название нескольких художественных фильмов:
 Последний контракт (фильм, 1998) — фильм реж. Кьелля Сундвалля (Швеция — Норвегия — Финляндия, 1998).
 Последний контракт (фильм, 2006) — фильм реж. Акселя Занда (Германия, 2006).